Амінокислоти